LYH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lynchburg Municipal, Lynchburg (Virginia), Stati Uniti